Les mots microcarpus, microcarpa et microcarpum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « aux petis fruits ». Ils sont construits sur le grec  (« petit ») et  (« fruit »). 

En taxonomie, les mots microcarpus, microcarpa et microcarpum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : microcarpus, microcarpa, microcarpum.

Voir aussi 
  (« aux gros fruits »)

Épithète spécifique